Scotstown kan syfta på följande platser:

Irland 

 Scotstown (ort), Ulster, County Monaghan,

Kanada 

 Scotstown (kommun), Québec, Estrie, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar